Isabela z Foix (1360 – 1428) byla hraběnka z Foix a vikomtesa z Beárnu.

Život 
Isabela se narodila jako nejstarší ze tří dětí Rogera Bernarda IV., vikomta z Castelbonu, a jeho manželky Geraudy z Navailles. Roku 1381 byla provdána za Archambauda z Grailly.

Po smrti mladšího bratra Matouše v roce 1398, který zkoušel prostřednictvím své manželky Johany nárokovat aragonský trůn, se Isabela stala dědičkou velkého území, které se soustředilo především na severním úbočí Pyrenejí. Toto dědictví bylo Isabele upíráno francouzskou korunou, a to kvůli jejímu manželství s Archambaudem, jehož rodina podporovala během stoleté války Angličany. Karel VI. Francouzský chtěl zabránit tomu, aby hrabství Foix padlo do sféry anglického vlivu a vyslal královskou armádu pod velením konstábla Ludvíka ze Sancerre ke vpádu do Foix. V této situaci byli Isabela a její manžel svolní podřídit se francouzské koruně. Smlouva z Tarbes z 10. května 1399 potvrzovala Isabelu hraběnkou za předpokladu, že její manžel zruší své spojenectví s Anglií a jejich dva nejstarší synové budou vysláni jako rukojmí k francouzskému královskému dvoru.

Osud nové dynastie Foix během francouzského feudálního období se odrazil i na jejím jméně, protože potomci Isabely a Archambauda se zřekli otcova jména Grailly ve prospěch jména Foix. Věrnost nové dynastie Foix francouzské koruně byla oceněna v roce 1412, když byl Archambaud jmenován generálporučíkem Languedocu.

Archambaud zemřel v roce 1412 a hrabství zdědil prvorozený syn. Isabela se vzdala svých statků a zemřela v roce 1428. Byla pohřbena v opatství Boulbonne.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie z Foix
Hraběnky z Foix
Vikomtesy z Béarnu
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Pohřbení v klášteře Boulbonne
Narození ve 14. století
Úmrtí v roce 1428
Ženy